Åssjejauratj  kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Fräkentjärn, efter växtsläktet fräken.

Åssjejauratj (Arvidsjaurs socken, Lappland),  (6,97 ha)
Åssjejauratj (Arjeplogs socken, Lappland), 
Åssjejauratj (Jokkmokks socken, Lappland),  (27,8 ha)

Se även 
 Fräkentjärn

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn